De Geau kan verwijzen naar verschillende wateren in Friesland:
Geeuw (rivier), een rivier tussen IJlst en Sneek
De Geeuw, een meer in de gemeente Súdwest-Fryslân 
Geeuw (sloot), een watergang in de gemeente Leeuwarden bij Grouw
Geeuw (kanaal), een kanaal bij Sytebuorren